Kesklinn ist der Name von:

 Kesklinn (Pärnu), Stadtteil von Pärnu
 Kesklinn (Tallinn), Stadtteil von Tallinn
 Kesklinn (Tartu), Stadtteil von Tartu